Murale – dipinto realizzato su una parete
Murales – album dei Tazenda del 1991
Murales – album degli Arti e Mestieri del 2001